Ба̀ева лива̀да е бивше село в Северна България, присъединено към село Млечево, община Севлиево, област Габрово.

История 
 От 23 март 2013 г. село Баева ливада е присъединено към Млечево.

Население

Бележки

Външни препратки 

Исторически села в област Габрово
Населени места в община Севлиево